Ультрале́вые, радика́льные ле́вые, кра́йне ле́вые — термины для обозначения людей и групп, которые придерживаются крайних левых позиций в политическом спектре. К ним относят: коммунистов, анархистов, также течения, близкие к ним, но не поддающиеся однозначной оценке.

Политические течения, входящие в данную категорию, как правило, стремятся к демонтажу иерархий и заявляют своей целью социальное равенство в обществе. Ультралевые заявляют о приверженности принципам интернационализма, антифашизма, антиимпериализма.

Главная цель ультралевых — построение бесклассового, безгосударственного общества, коммунизма.

Использование термина может отличаться в зависимости от страны. Во Франции термином extrême-gauche (крайне левые) обозначают организации и партии, занимающие более радикальные левые позиции, чем «Французская коммунистическая партия».

Взгляды на экономику 

В экономике ультралевые придерживаются идей общественной собственности. Полной противоположностью ультралевых являются ультраправые.

Примечания 

 
Левые
Анархизм